Can Marc (Breda), mas al terme municipal de Breda (Selva) 
 Can Marc (Massanes), masia al veïnat del Rieral de Massanes (Selva) 
 Can Marc (Vilaür), obra al municipi de Vilaür (Alt Empordà)
 Forn de Can Marc, forn de ceràmica a Regencós (Baix Empordà)